Prowincja Quảng Ninh – prowincja w Wietnamie
 Quảng Ninh – dystrykt w Wietnamie w prowincji Quảng Bình